Marele Premiu al Juriului se poate referi la acest premiu special, care se oferă la mai multe festivale de film și festivale internaționale de film. Se poate referi laː

 Marele Premiu al Juriului (Berlinale)
 Marele Premiu al Juriului (Cannes)
 Marele Premiu al Juriului (Karlovy Vary)
 Marele Premiu al Juriului (Locarno)